Schantl ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel Schantl (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Maximilian Schantl (1901–1978), österreichischer Verwaltungsjurist
 Silvia Schantl (* 1983), österreichische Kommunikationstrainerin, Moderatorin, Sprecherin und Schauspielerin
 Wolfgang Schantl (* 1961), österreichischer Arzt und Politiker (SPÖ), Kärntner Landesrat

Siehe auch:
 Schandl
 Shantel
 Narrenzunft Oberndorf